Бельгийский первый дивизион A 2022/23 () — 120-й сезон чемпионата Бельгии по футболу и 7-й сезон Первого дивизиона A, высшего дивизиона в системе футбольных лиг Бельгии. Сезон начался 22 июля 2022 года. Регулярный сезон завершится 23 апреля, а в июне 2023 года завершится этап плей-офф.

Чемпионский титул защищает «Брюгге».

Команды 
По итогам предыдущего сезона высший дивизион покинул клуб «Беерсхот». Новым участником высшего дивизиона Бельгии стал клуб «Вестерло».

Города и стадионы

Регулярный сезон

Турнирная таблица

Плей-офф

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

2022/23
Бельгия
Спорт в Бельгии в 2022 году
Спорт в Бельгии в 2023 году